Кай Сирхёйс (; 27 апреля 1998 года, Афины, Греция) — нидерландский футболист, нападающий французского клуба «Реймс».

Карьера 
Сирхёйс родился в Афинах, где в то время отец работал в управлении футбольного клуба АЕК. В 2001 году семья вернулась в Нидерланды, и Кай стал тренироваться в местной футбольной школе. Имел предложения от академий «Волендама» и АЗ, однако выбрал «Аякс», поскольку семья была болельщиками этого клуба. Попал в академию в 11 лет. 5 августа 2016 года подписал первый профессиональный контракт сроком на три года.

С сезона 2016/2017 — игрок «Йонг Аякса», молодёжной команды «Аякса». 25 ноября 2016 года дебютировал за неё в поединке Эрстедивизи против «Телстара», выйдя на замену на 78-ой минуте вместо Эзры Валиана. 9 декабря того же года забил первый гол в профессиональном футболе в ворота «Йонг ПСВ». Всего в дебютном сезоне провёл восемь встреч, забил два мяча. В марте 2017 года получил тяжёлую травму колена, выступая за команду до 19 лет, в результате чего пропустил около полугода.

Сезон 2017/2018 также начал также с молодёжной командой. Всего провёл 20 встреч и забил 14 мячей, в том числе сделал хет-трик в ворота «Де Графсхапа» 16 марта 2018 года. Вместе с командой стал победителем турнира. Под конец сезона присутствовал в заявке на два матча основной команды.

Сезон 2018/2019 Сирхёйс начал непосредственно в «Аяксе». Дебют за главную команду состоялся в первом поединке второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов 2018/2019 против «Штурма». Сирхёйс вышел на поле на 87-ой минуте, заменив Класа-Ян Хюнтелара. 11 августа 2018 года Сирхёйс дебютировал уже в Эредивизи в поединке первого тура против «Хераклеса», выйдя на замену на 56-ой минуте вместо всё того же Хюнтелара.

В конце декабря 2018 года было объявлено о переходе Сирхёйса в клуб «Гронинген», арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2020 года.

31 января 2020 года перешёл во французский «Реймс».

31 августа 2021 года перешёл на правах аренды в «Хераклес».

Сирхёйс также являлся игроком юношеских сборных Нидерландов.

Статистика 
 Клубная статистика

Данные на 22 декабря 2018 года.

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Йонг Аякс»
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Гронинген»
Игроки ФК «Реймс»
Игроки ФК «Хераклес»